Miryang (Miryang-si; 밀양시; 密陽市), è una città della provincia sudcoreana del Sud Gyeongsang.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città della Corea del Sud